Lamela (lišta, plátek, plíšek) může být:

Biologie
 stromální tylakoid, součást plastidů
 střední lamela – buněčná stěna mezi dvěma sousedními buňkami po jejich rozdělení
 lupen na spodní straně klobouku některých hub
 lamely podílející se na stavbě ulity – angulární hrbolek (lamella angularis), zub patrový (lamella parietalis) a zub cívkový (lamella subcolumellaris)

technika
 součást mechanické lamelové spojky
 lamely komutátoru elektrického točivého stroje – dynama i motoru, nejen stejnosměrného; vodivé segmenty po obvodu rotujícího mnohakontaktního mechanického usměrňovače
 lamely mechanické clony – v optice

budova
 Lamela (Zenica) – výšková budova v bosenském městě Zenica.

příjmení
 Érik Lamela – argentinský fotbalista
 Yago Lamela – španělský atlet

Externí odkazy